Nizami kan syfta på följande:

 Nezami (1141–1209), persisk poet
 Nizami Aruzi, persisk ämbetsman, poet, författare verksam på 1100-talet 
 En krater på Merkurius , se Lista över geologiska strukturer på Merkurius

Geografi

Armenien 

 Nizami (ort i Armenien), Ararat,

Azerbajdzjan 

 Nizami (ort i Azerbajdzjan, Sabirabad), 
 Nizami (ort i Azerbajdzjan, Goranboj), 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar